Ареопа́г ( — пагорб Ареса):

 Ареопаг — вищий судовий і урядовий контролюючий орган Стародавніх Афін.
  — напрямок в поезії.
  — був тимчасовим режимом, який існував у східній частині Центральної Греції під час грецької війни за незалежність.
 Аріос Пагос — Верховний суд Греції з цивільних та кримінальних справ.